CP puede referirse a:
 Campus Party, organización de eventos temáticos.
 Ciencias Políticas, denominaciones de una ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. 
 Club Penguin, videojuego multijugador en línea.
 Coalición Popular, pacto entre varios partidos políticos españoles.
 Código postal, esquema que asigna a distintas zonas o lugares de un país.
 Colegio público, Institución nacional educativa.
 Comboios de Portugal, empresa pública portuguesa. 
 Contador público, profesional dedicado a aplicar e interpretar la contabilidad.
 Children PM, pornografía infantil.
 CP, un tipo de diagrama de pliegues en origami.
 Connaught Place, centro financiero de Nueva Delhi.
 Carlos Pellegrini, Presidente de Argentina desde 1890 hasta 1892.
 C.P., Congregación de la Pasión.

Cp puede referirse a:
 Grupo ciclopentadienilo, en la química organometálica.
 Cp, símbolo químico propuesto para el elemento copernicio.
 Cp, una antocianidina.

cp puede referirse a:
 cp, comando de Unix.
 CP/M, Control Program for Microcomputers, sistema operativo monousuario mantenido por [cp